Collide (film),  een Duits-Amerikaanse actiefilm uit 2016
 Collide (Mark Shreeve), een muziekalbum van Mark Shreeve uit 1995

 Collide (band), een Amerikaanse band
 Collide (Andy Hunter), een muziekalbum
 Collide (Skillet), een muziekalbum
 Collide (Boyz II Men), een muziekalbum

Zie ook
 Collision (doorverwijspagina)